Garmsīr är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Helmand, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Garmsīr är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Garmsīr är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Helmand (provins)